{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81001) - || 2000 EF31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81002) - || 2000 EG31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81003) - || 2000 EN31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81004) - || 2000 ER32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81005) - || 2000 EW32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81006) - || 2000 EP33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81007) - || 2000 EV33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81008) - || 2000 EX33 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81009) - || 2000 EQ34 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81010) - || 2000 EL35 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81011) - || 2000 ED36 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81012) - || 2000 EZ36 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81013) - || 2000 EY37 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81014) - || 2000 ED38 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81015) - || 2000 EF38 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81016) - || 2000 EE39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81017) - || 2000 EH39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81018) - || 2000 EJ39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81019) - || 2000 EO40 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81020) - || 2000 EJ41 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81021) - || 2000 ET41 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81022) - || 2000 EL42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81023) - || 2000 ER42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81024) - || 2000 EZ42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81025) - || 2000 EH43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81026) - || 2000 EE44 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81027) - || 2000 EJ44 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81028) - || 2000 EM45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81029) - || 2000 EQ45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81030) - || 2000 EB47 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81031) - || 2000 EG48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81032) - || 2000 EK48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81033) - || 2000 EL48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81034) - || 2000 EE49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81035) - || 2000 EG49 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81036) - || 2000 EQ54 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81037) - || 2000 EN55 || 11 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (81038) - || 2000 EA56 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81039) - || 2000 EX56 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81040) - || 2000 EC57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81041) - || 2000 EN57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81042) - || 2000 EP57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81043) - || 2000 EW58 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81044) - || 2000 EF59 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81045) - || 2000 EA60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81046) - || 2000 EV60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81047) - || 2000 EU61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81048) - || 2000 EU62 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81049) - || 2000 EY62 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81050) - || 2000 ES63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81051) - || 2000 ET63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81052) - || 2000 EV63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81053) - || 2000 EY63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81054) - || 2000 ED64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81055) - || 2000 EJ65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81056) - || 2000 EK65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81057) - || 2000 EQ65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81058) - || 2000 EM66 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81059) - || 2000 EN67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81060) - || 2000 EU67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81061) - || 2000 ET68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81062) - || 2000 EB70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81063) - || 2000 EJ70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81064) - || 2000 EG71 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81065) - || 2000 ET71 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81066) - || 2000 ES73 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81067) - || 2000 EV74 || 11 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81068) - || 2000 EC77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81069) - || 2000 EW77 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81070) - || 2000 ET78 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81071) - || 2000 EY78 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81072) - || 2000 EC80 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81073) - || 2000 EP83 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81074) - || 2000 EZ84 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81075) - || 2000 EM85 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81076) - || 2000 EQ86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81077) - || 2000 EZ86 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81078) - || 2000 ED87 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81079) - || 2000 ES88 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81080) - || 2000 ET88 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81081) - || 2000 EJ89 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81082) - || 2000 EK89 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81083) - || 2000 EX89 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81084) - || 2000 EY89 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81085) - || 2000 EO90 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81086) - || 2000 EN91 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81087) - || 2000 EU91 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81088) - || 2000 EM92 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81089) - || 2000 EQ92 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81090) - || 2000 EG95 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81091) - || 2000 EO95 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81092) - || 2000 ES100 || 12 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81093) - || 2000 EH102 || 14 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81094) - || 2000 ER104 || 13 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81095) - || 2000 EK105 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81096) - || 2000 EG106 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81097) - || 2000 EE107 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81098) - || 2000 EH108 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81099) - || 2000 EG109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81100) - || 2000 EO109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten